Поздняки — название населённых пунктов в России:
 Поздняки — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Поздняки — деревня в Оленинском районе Тверской области.

См. также 
 Позняки